Попиванов може да се отнася за:
 Ангелуш Попиванов (?) – български революционер
 Георги Попиванов – няколко души с това име
 Димитър Попиванов (1874 – 1954) – български певец
 Иван Попиванов (р. 1927) – български литературовед
 Иван Попиванов (учител) (р. 1932) – български просветен деец
 Илия Попиванов (?-1944) – български революционер
 Никола Попиванов (1880 – 1918) – български революционер
 Петър Попиванов (р. 1946) – български математик
 Радой Попиванов (1913 – 2010) – български биолог
 Стефан Попиванов (1875 – 1930) – югославски комунист
 Христо Попиванов (1880 – 1971) – български революционер
 Цеко Попиванов (1907 – 1944) – югославски писател